Mariel es un nombre propio femenino compuesto por María e Isabel.

Personas famosas 
 Mariel Hemingway, actriz estadounidense.
 Mariel Martínez, cantante argentina.
 Mariell Galldri, cantante y compositora mexicana.

Lugares  
 República de Mari-El, sujeto federal de Rusia
 Mariel (Cuba), municipio de la provincia de Artemisa.

Acontecimientos 
 Batalla de Mariel, batalla naval librada el 10 de febrero de 1828, cerca de Mariel (Cuba).
 Éxodo de Mariel, movimiento en masa de cubanos, del Puerto de Mariel (Cuba), hacia los Estados Unidos en 1980.

Nombres femeninos